Jméno a příjmení Pavel Matějka má více nositelů:

 Pavel Matějka (fotbalista) (* 1960) – bývalý český fotbalista, útočník
 Pavel Matějka (chemik) (* 1966) – český fyzikální chemik, rektor VŠCHT v Praze